Вели́кие Лу́ки — город (с 1166) в Псковской области России. «Город воинской славы». Крупный многопрофильный торгово-промышленный и культурно-образовательный центр юга Псковской области.
Является городом областного подчинения, в котором находится административный центр Великолукского района, причём сами Великие Луки образуют самостоятельное муниципальное образование город Великие Луки в статусе городского округа.

История 

Большое древнерусское поселение IX—XII веках находилось в 30 км от современного города, оно располагалось на знаменитом пути "из Варяг в Греки". Впервые упоминается новгородскими летописцами как город Луки на Ловати под 1166 годом, когда киевский князь Ростислав I Мстиславич прибыл сюда для переговоров с новгородскими боярами.

Великие Луки упоминаются в новгородских берестяных грамотах  (1140-е — начало 1160-х годов) и  (вторая четверть — середина XII века).

В 1211 году была построена Великолукская крепость для обороны подступов к Новгороду и Пскову.

За воинские заслуги город заслужил звание «оплечье Новгорода» и «предсердие Москвы», к 1406 году Луки обрели прозвание Великих. С 1478 года город, как и вся Новгородская земля, подчинён Московскому княжеству.

Во время Ливонской войны здесь находилась ставка Ивана Грозного. В 1580 году на заключительном этапе войны крепость была взята польско-литовскими войсками короля Стефана Батория. Через три года по Ям-Запольскому миру город был возвращён России. Великие Луки сильно пострадали в Смутное время.

С 1727 года центр Великолукской провинции Новгородской губернии.

В XVIII веке через город был проложен Белорусский государственный тракт. В конце XIX века через Великие Луки проходили почтовые тракты. В 1901 году (Обществом Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д.) через город проложена железная дорога Москва — Ржев — Рига — Виндава (Московско-Виндавская железная дорога); в 1907 году — Бологое-Полоцкая ж. д.

В Великую Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточёнными, что город прозвали «Малым Сталинградом». В городе создан музей и  монумент Александру Матросову, совершившему свой подвиг у деревни Чернушки недалеко от Великих Лук.

С августа 1944 по октябрь 1957 года — административный центр Великолукской области РСФСР. 

После распада СССР начался экономический и демографический кризис; население сократилось почти на четверть, до 86 тысяч жителей . В те же годы город получил прозвание "Маленький Чикаго" в связи с обострившейся криминальной обстановкой.  28 октября 2008 года Великим Лукам присвоено звание «Город воинской славы». Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Указ за №1532, в котором городу Великие Луки присваивалось почётное звание «Город воинской славы». Великие Луки стал 14-м городом в стране, первым в Псковской области удостоенным этой чести. Основанием присвоения почетного звания "Город воинской славы" послужило:

1.Великолукское сражение 1941 года, когда Великие Луки стал первым крупным городом СССР, временно освобождённым Красной Армией в ходе Великой Отечественной (Второй Мировой) войны. Воины 22-й армии, великолукские ополченцы, первые партизанские отряды и группы более чем на 40 дней задержали продвижение захватчиков вглубь страны;

2.Великолукская наступательная операция 1942 – 1943 года, проходившая параллельно с финальной частью Сталинградской битвы, закончившаяся окружением и разгромом немецкого гарнизона в Великих Луках, продолжалась около двух месяцев.

Этимология 
Город с 1166 по 1406 гг. носил название Луки; а с 1406 года и по настоящее время — Великие Луки.
Версии происхождения топонима Луки:
 В форме множественного числа от лука́ — «кривизна, заворот реки; дуга, крутой меандр», «низменный и травный или лесистый мыс; поёмный луг, огибаемый рекою» (по В. И. Далю) — река Ловать, на которой расположен город, образует рядом с ним крутые излучины.
 В Древней Руси словом «лука́» называли также сырой участок земли. В некоторых славянских странах (Украина, Словакия, Белоруссия) слово «лука» чаще обозначает «луг» или «заливной луг» - например, «великі луки» переводится с украинского как «обширные луга» (см. М. Фасмер: «болотистый луг в долине», «низкая равнина», «травянистая лощина»).
 Имя одного из первых правителей города — новгородского наместника Луки, посланного сюда из Холма (по преданию, приведённому М. И. Семевским).

Официальная символика и атрибутика 

Герб Великих Лук утверждён 28 мая 1781 г. императрицей Екатериной II и является неверным гласным гербом. В начале XVIII века (1730 г.) утверждён герб для знамён Луцкого (Великолуцкого) драгунского полка: «в золотом щите, на красном поле рука, выходящая из облаков и мечом перерубающая чёрного змея» (по Висковатову А. В.).

Версии происхождения герба: «По одной из них, луки — это излучины реки Ловать, которых в районе города как раз три. По другой, луки — боевое оружие средневековья — символ героического прошлого нашего города. И, наконец, третья версия считает, что три лука символизируют Новгород, Псков и Великие Луки, в древности военное братство трёх крупнейших городов Северо-Западной Руси».

Физико-географическая характеристика 

Великие Луки — приграничный город: до границы с Белоруссией 80 км, с Латвией — 150 км. Город Великие Луки расположен в 250 км к юго-востоку от Пскова, в пределах Ловатской низины, на берегах реки Ловать (бассейн озера Ильмень).

Река Ловать разделяет город на два берега, имеющая двадцать шесть притоков, в районе Великих Лук: это речки Лазавица, Золотовка, и ручьи Коломенка, Озерцовский, Безымянный, Мурзинка и Ситовка. Река Лазавица, в южной части города и ручей Безымянный на северо-западе перегорожены плотинами, образуя неглубокие, но широкие пруды — рыбопитомники. В пределах городской черты Ловать делает 7 крутых поворотов излучин. Средний годовой расход воды реки Ловати у Великих Лук равен 20,2 м³/с; средний годовой модуль стока 6,62 л/(км²⋅с).

Климат 
Климат умеренно континентальный с продолжительной, снежной зимой с оттепелями и умеренно-тёплым, часто дождливым летом. В течение года преобладают ветры с южной составляющей (Ю, ЮВ, ЮЗ). Средние скорости ветра в годовом ходе изменяются от 3,2 м/с летом до 5,2 м/с — зимой. Продолжительность вегетационного периода — 4,5 месяца. Продолжительность отопительного сезона — 213 дней. Средняя продолжительность ледостава на реке 100—130 дней. Продолжительность купального сезона (температура воды +17 °C) на реке Ловать составляет практически все три летних месяца.

Район относится к зоне избыточного увлажнения, так как осадки превышают испарение. Относительная влажность воздуха высока в течение всего года, особенно в осенне-зимний период (80—88 %). Весной и летом её значения снижаются до 70—75 %. В период весеннего половодья ежегодно пойма реки затапливаются слоем до 2—3 м, местами до 4 м. Наличие территорий заболоченных почв в городской черте и мелких речных притоков, подъём грунтовых вод, приводит к случаям сезонного подтопления в весенне-осенний период.

Экология 
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников, на одного жителя: 1995 г. — 79,7 кг; 2000 г. — 33,8 кг; 2005 г. — 30,4 кг; 2009 г. — 16,4 кг; всего за 2009 г. — 1,6 тыс. тонн. Диоксид серы — средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже 1,0 ПДК; диоксид азота — средняя за год 1,7 ПДК, максимальная разовая 1,5 ПДК; удельный вес проб атмосферного воздуха выше ПДК в городе Великие Луки — 4,7 %.

МП «Водоканал» сброшено загрязнённых сточных вод в водоёмы (2009 г.): всего — 8,9 млн м³; в том числе без очистки — 1,6 млн м³ Процент неудовлетворительных проб воды из источников водоснабжения (2007 г.): по санитарно-химическим показателям — 87,5 %; по микробиологическим показателям — 7,7 % (цветность > 300 градусов, ХПК > 60 мгО/л — в реке Ловать; также в подземных водах — сероводород (H2S) 0,3—7,0 мг/л, солевого аммония (NH4) 0,8—4,0 мг/л, pH 7,3—7,9 мг-экв/л, недостаток фтора, йода). На водозаборах производится очистка подземных вод от сероводорода биохимическим методом.

Местное самоуправление 
Действующий Устав муниципального образования «Город Великие Луки» принят решением Великолукской городской Думы третьего созыва от 12 июля 2005 года № 57. Согласно ему структуру органов местного самоуправления составляют:
 Великолукская городская Дума — представительный орган;
 Глава города Великие Луки — глава муниципального образования. Глава города исполняет полномочия председателя Великолукской городской Думы, возглавляет Великолукскую городскую Думу и руководит ее деятельностью. Глава города избирается в порядке, установленном законом Псковской области, Великолукской городской Думой из своего состава тайным голосованием на срок полномочий депутатов Великолукской городской Думы. С 2017 года главой муниципального образования города Великие Луки является Козловский Николай Николаевич.
 Администрация муниципального образования «Город Великие Луки» — является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным в соответствии с Уставом муниципального образования собственной компетенцией в решении вопросов местного значения, а также осуществляющим отдельные государственные полномочия. Администрацию города возглавляет глава Администрации города и руководит ее деятельностью на принципах единоначалия. Исполняющей обязанности Главы Администрации муниципального образования «Город Великие Луки» (по данным на июль 2021 года) является Степанова Светлана Викторовна.

Статус 
 с 1719—1796 г.г. Великие Луки — центр Великолукской провинции;
 с 1796—1927 г.г. — центр Великолукского уезда Псковской губернии;
 с 1928—1930 г.г. — окружной центр Великолукского округа в составе Ленинградской (1928 г.), а затем (1929 по 1930 г.г.) Западной области с центром в г. Смоленск;
 с 1931—1934 г.г. — районный центр Великолукского района, город областного подчинения;
 с 1935—1938 г.г. — окружной город Калининской области;
 с 1938—1944 г.г. — опорный пункт на юго-западе Калининской области, город областного подчинения;
 с 22 августа 1944 — 2 октября 1957 г.г. Великие Луки — областной центр Великолукской области, город областного подчинения;
 с 1957 по 2004 г.г. Великие Луки — в составе Псковской области, районный центр Великолукского района, город областного подчинения;
 с 2004 года Великие Луки получил статус городского округа, одновременно является административным центром муниципального образования «Великолукский район».

Планировка города 
5 мая 1946 года Совнарком РСФСР утвердил генеральный план застройки Великих Лук. В соответствии с этим планом общую территорию города предполагалось расширить до 2 тысяч гектаров и ежегодно строить от 10 до 20 тысяч квадратных метров жилья.

После этого, было ещё несколько генеральных планов застройки города.

Ныне действующий генеральный план муниципального образования «Город Великие Луки» был принят и утверждён Великолукской городской думой 20.04.2010 г. 

Муниципальное образование Город Великие Луки представляет собой территорию со смешанной застройкой, в том числе малоэтажной, в том числе индивидуального жилья (1—3 этажа), среднеэтажной (4 — 8 этажей) и многоэтажной (от 9 этажей и выше), а также с объектами и развитой инфраструктурой обслуживания межрайонного и районного уровня. Согласно генеральному плану, территория города разделена на планировочные районы:
 «Северный»;
 «Южный»;
 «Центральный»;
 «Заречный».

В границы городской черты муниципального образования города Великие Луки входят бывшие сельские населённые пункты: «Рябики», «Трощанки», «Самары», «Зенцы»,"Кулёво","Веснинское","Сергиевская слобода","Лаврино","Глинка","Зяблище","Черковище","Божно".

Улицы города

Город в планировочной структуре имеет: площади, улицы, проспекты, бульвары, переулки, проезды.

За всю историю города Великие Луки названия улиц менялись неоднократно, на данный момент их насчитывается не менее двухсот.

Население 

Составляет  % от всего населения Псковской области.

По состоянию на 2010 год: число родившихся — 953 человек; число умерших — 1642 человек; общий коэффициент рождаемости — 9,6 промилле; общий коэффициент смертности — 16,6 промилле; число прибывших — 761; число выбывших — 1120 человек; миграционная убыль — −359 человек.

Национальный состав населения города Великие Луки по данным переписей населения 2002 и 2010 годов

Занятость 
Доля занятого населения (по отраслям) (2009 г.):

Экономически активное население (2009 г.):
 моложе трудоспособного возраста — 15,8 %;
 трудоспособный возраст — 63,8 %;
 старше трудоспособного возраста — 20,4 %;
 численность занятого населения — 37,6 %;
 в материальном производстве — 15,2 тыс. человек;
 в непроизводственной сфере — 22,4 тыс. человек.

Экономика 

Городской округ Великие Луки и Великолукский район — единый агропромышленный, хозяйственный и социальный комплекс южной зоны Псковской области.

Город выполняет функции культурного, финансово-экономического, образовательного, гуманитарного, туристического и индустриально развитого административно-хозяйственного центра межрайонного и зонального уровня юга Псковской области.

Великие Луки — как опорный центр социального и культурно-бытового обслуживания, узел опережающего (концентрированного) развития межрайонного уровня и один из полюсов роста общеобластного значения, в перспективе должен быть направлен на усиление диверсификации и развитие существующих функций: крупного полиструктурного промышленного комплекса с развитой общественно-деловой инфраструктурой, входящего в южную зону экономической активности по области, с высокой долей предприятий агропромышленного и машиностроительного профиля, через усиление роли в территориальной «системе разделения труда» под влиянием притяжения двух крупнейших агломераций — Московской и Санкт-Петербургской; с формированием межрегионального кластера производственного характера, что обусловлено приграничным транзитным положением самой южной зоны, а также близостью к таким крупным экономическим центрам как Витебск и Смоленск.

Великие Луки несёт важную функцию южного координационного центра Псковской области, особенно в свете развивающихся связей области с соседними регионами Северо-Западного федерального округа, Белоруссии, странами Евросоюза. Это предполагает более активное и тесное взаимодействие с межрегиональными агломерациями, приграничными областями Республики Беларусь и стран Балтии.

По состоянию на 2009 год на территории города Великие Луки действовало 4109 субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность работающих на малых и средних предприятиях, а также предпринимателей без образования юридического лица, составила 16 028 человек.
К таким, в частности, относится сфера торговли, в которой занято более 60 % субъектов малого и среднего предпринимательства.
На долю в транспорте приходится — 9,4 %;
обрабатывающем производстве — 7,5 %;
строительстве — 4,4 %;
социально значимых бытовых услугах — 2,6 %;
сельском хозяйстве — 0,4 %.

Промышленность 

 Доля промпроизводства (2009 г.):
 электрооборудования — 15 %;
 пищевых продуктов — 25 %;
 машин и механизмов — 13 %;
 металлоизделий — 10 %;
 текстильное и швейное — 4 %;
 неметаллических минеральных изделий — 3 %.
 Объём отгруженных товаров собственного производства обрабатывающей отрасли (на 2011 г.) — 25,38 млрд руб.
Доля великолукских предприятий в производстве Псковской области составляет почти 40 %; объём обрабатывающей отрасли — сопоставим с уровнем Пскова.

Ключевые исторически сложившиеся отрасли, определяющие структуру дальнейшего развития экономики города и ведущие предприятия:
 Электротехнические изделия:
 Великолукский кабельный завод (ООО «ВЛКЗ»);
 ООО Кабельный завод «Алюр»;
 Филиал ОАО «Элиз» «Великолукский завод электротехнического фарфора»;
 ООО «Силовые машины — завод Реостат»;
 ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗЭТО);
 ОАО «Завод щелочных аккумуляторов Импульс» (ВЗЩА).

 Продукция машиностроения:
 «Великолукский машиностроительный завод» («Велмаш»;
 Компания «Подъёмные машины»);
 ОАО «Великолукский завод Лесхозмаш»;
 ОАО «Великолукский опытный машиностроительный завод»;
 Завод ОАО «Транснефтемаш»;
 локомотиво-вагоноремонтное предприятие (депо).
 Швейное производство: ЗАО Швейная фабрика «Велфа»; ЗАО «Кварт»; ЗАО «Трикотажная фабрика Тривел».
 Пищевая промышленность: ЗАО «Великолукский молочный комбинат» (молококомбинат и сырзавод); ООО «Великие Луки — зернопродукт» (комбикорма); ООО «Великолукский комбинат хлебопродуктов»; СПРК «Колхоз Красный рыбак» (рыбокомбинат); ОАО «Великолукский мясокомбинат» (мясопереработка).

Торговля, сервис и услуги 

На территории Великих Лук присутствуют как локальные бизнес-офисы, так и региональные филиалы — представительства крупнейших сетей ведущих российских лидеров розничной торговли, в том числе фирменные магазины наиболее популярных брендов: ООО «Великолукские колбасы», «Молоколамск» и др.
Два центральных Городских рынка (на 1462 торговых мест): торговля «выходного дня» проводится каждую субботу на 2 площадках. Сложилась практика проведения ежегодных продовольственных ярмарок («Весна» и «Осень»), — где розничную продажу осуществляют свыше 140 хозяйствующих субъектов.

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций (на 2010 г.) — составил 1567,9 млн рублей.

Транспорт 

Учитывается выгодное экономико-географическое и геополитическое положение Псковской области на стыке нескольких регионов и пересечении осей транзитных потоков европейской интеграции панъевропейского Северо-западного транспортного коридора (PE-9). Наличие вблизи федеральных автомагистралей обеспечивает транзитный потенциал, позволяя городу стать значимым южным областным распределительным центром логистики, крупным перевалочным пунктом, стоящим на перекрёстке торгово-транспортных артерий. С точки зрения международных и междугородных связей, город является важным железнодорожно-транспортным узлом, претендующим на роль логистического центра субрегионального масштаба, который способен обслуживать не только рынок юга Псковской области, но и потоки товаров из регионов России и Зарубежья. В перспективе Великие Луки, как и Псковская область, — это удобный и надёжный транспортной коридор, соединяющий ЕС и Россию.

Город является узлом магистрального нефтепровода «Сургут — Полоцк». До 1 апреля 2015 года в нём располагался филиал ООО «Транснефть-Балтика» БТС-II.

Удобное расположение относительно транспортных коммуникаций обеспечивает эффективность автотранспортных и железнодорожных перевозок. Великие Луки находятся вблизи 300 метров от федеральной автотрассы  «Балтия» (Москва — Бурачки — граница с Латвией), которая связана с автомагистралью  (Санкт-Петербург — Лобок — граница с Белоруссией). По центру города проходит региональный путь  (Шимск — Невель). Город пересекают железнодорожные линии Москва — Себеж — Рига и Бологое–Московское — Великие Луки — Полоцк, связывающие Великие Луки с городами Белоруссии, а также Калининградом и другими крупными городами Прибалтики. Скоро в 2018 году откроют путепровод через железную дорогу.

  Автовокзал
  Железнодорожный вокзал. Великие Луки напрямую связаны удобными ежедневными поездами и междугородним автобусным сообщением с двумя столицами: Москвой и Санкт-Петербургом. Время в пути составляет около 10 часов.
 Аэропорт «Великие Луки» авиакомпании «Лукиавиатранс» (воздушное гражданское сообщение в настоящее время отсутствует).
 В городе 22 пассажирских автобусных маршрута (ГППО «Лукиавтотранс»). С 1 июля 2021 года в Великих Луках курсируют городские автобусы большого класса. Новая техника задействована на маршруте № 13 «Райбольница-Льнозавод».

Доля автодорог с твёрдым покрытием — 52,5 %.

Связь и телекоммуникации 
Связь населения телефонной сетью общего пользования (количество номеров на 100 семей) — 75. Число универсальных таксофонов — 4.
Услуги почтовой связи в городе предоставляются филиалом «Великолукский почтамт» УФПС Псковской области АО «Почта России» — в 11 отделениях связи.

Интернет и мобильная связь представлены операторами:
 «МТС» (3G UMTS/HSDPA/4G LTE)
 «МегаФон» (Yota) (3G UMTS/HSDPA/4G LTE)
 «Ростелеком» (бренд Tele2 Россия) (2.5G GPRS/EDGE/3G UMTS/HSDPA/4G LTE)
 «Билайн» (3G UMTS/HSDPA/4G LTE)
 Филиал «Псковская ГТС» («МегаФон») (ADSL)
 «ТВ-ком» — кабельное ТВ (аналоговое, цифровое), Интернет, IPTV.
 Филиал «Авангард Северо-Запад» (ADSL)
 «Март» (ВОЛС/Ethernet)
 «Импульс-ТВ» (Цифровое ТВ + Интернет)

Имеются местные частные интернет-кафе. Интернет-зал в Центральной библиотеке имени М. И. Семевского и УФПС «Почта России» (ПКД «КиберПочта»).

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Обеспеченность домохозяйств объектами инфраструктуры, в процентах (2009 г.):
 водопроводом (с колонками) — 100 %;
 канализацией — 81,6 %;
 электроплитами — 11,2 %;
 газом (сетевым и сжиженным) — 82,9 %;
 центральным теплоснабжением — 74,5 %;
 горячим водоснабжением — 11,2 %.

Проекты генерального плана территории центрального района Великих Лук подлежат точечному уплотнению и модернизации с увеличением общественно-деловых функций, туристских и социальных, а также функций исторического города.

Теплоснабжение и центральное отопление в Великих Луках обеспечивает МУП «Тепловые сети» (число источников теплоснабжения — 19).
Газоснабжение — ООО «Псковрегионгаз» (от ветки магистрального газопровода «Порхов — Великие Луки»).
Электроэнергию поставляет ОАО «МРСК Северо-Запад» «Псковэнергосбыт» (от подстанции 330 кВ / 110 кВ «Псковская ГРЭС — Новосокольники» 270 МВА).
Централизованное водоснабжение и водоотведение (канализация) — МП «Водоканал» (состоящее из 26 подразделений).

Около 30 % водозабора Великих Лук — осуществляется из реки Ловать; 70 % — из 10 артезианских скважин. В окрестностях города выявлены и разведаны 3 участка подземных вод саргаевско-бурегского водоносного комплекса в количестве 60 тыс. м³/сут. (в перспективе 130 тыс. м³/сут.):
 на юго-восточной городской окраине;
 у южной оконечности озера Божного;
 на левобережье реки Ловать у ручья Коломенка.

Жилищный фонд по данным на 2009 год:
 количество жителей в мало и среднеэтажной застройке (3—12 этажей) — 77 тыс. чел. (площади жилья — 1790,0 тыс. м²);
 в застройке 1—2 этажа — 23 тыс. человек (площади жилья — 598,7 тыс. м²).

Бюджет 
Удельный вес расходов в разрезе разделов и основных статей затрат (2009 г.):

Исполнение расходов бюджета города имеет образовательно-социальную направленность. Анализ структуры доходов показал, что удельный вес налоговых доходов в общем объёме составил — 36,6 %, не налоговых доходов — 19,4 %, межбюджетных трансфертов — 44 %. Местные доходы в отчётном 2009 году получены в сумме — 659,75 млн руб. Доля собственных доходов — 48,9 % (от общего объёма, равного 1178,67 млн руб). Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции) от вышестоящих бюджетов РФ — 518,92 млн руб. Исполнение расходной части бюджета составило — 1199,87 млн руб. В 2009 году дефицит бюджета составил: 21,2 млн руб. (около 12 %).

Инвестиционный потенциал и стратегия развития 

 Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями муниципального образования (2009 г.) — 2,2 млрд руб.
 Инвестиции в основной капитал за счёт средств муниципального бюджета — 48,47 млн руб.
 Сравнительный удельный вес по инвестициям городов Пскова и Великих Лук (2008 г.) — 52,8 % и 10,6 %.

Оказывается содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в городских, региональных, межрегиональных и международных торгово-промышленных выставках и ярмарках: в городе расположен филиал Псковской областной Торгово-промышленной палаты, действует Всероссийская общественная организация поддержки малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Центр поддержки гражданских инициатив «Согласие».
Осуществление совместных культурных программ и делового обмена опытом с ближайшими районами как России, так и Белоруссии: как площадка для проведения международных фестивалей и встреч. Город открыт для взаимовыгодного, стабильного и долговременного торгово-делового, промышленного, научно-технического и культурного сотрудничества.

Здравоохранение 
 ГБУЗ ПО «Великолукская межрайонная больница», имеет в своей структуре стационар на 457 коек (улица Больничная, 10), поликлинику на 800 посещений в смену (улица Пионерская,10), родильный дом на 70 коек (улица С. Ковалевской, 20), станция скорой медицинской помощи (улица Тимирязева,12).
 ГБУЗ ПО «Великолукская детская городская больница» (улица С. Ковалевской, 18/16), в своей структуре имеет стационар и детскую поликлинику на 600 посещений в смену.
 Частное учреждение здравоохранения «Больница „РЖД-Медицина“ города Великие Луки» (проспект Гагарина,97), имеет в своей структуре стационар на 90 коек и поликлинику на 250 посещений в смену.
 ГАУЗ ПО «Великолукская стоматологическая поликлиника» на 300 посещений в смену (проспект Гагарина,9).
 Филиал Великолукский Псковской областной станции переливания крови (улица Больничная,4).
 Филиал Великолукский ГБУЗ ПО «Наркологический диспансер Псковской области» (улица Сибирцева,40).
 Филиал Великолукский ГБУЗ ПО «Кожно-венерологический диспансер Псковской области» (улица Некрасова,9).
 Филиал Великолукский ГБУЗ ПО «Онкологический диспансер Псковской области» (улица Ставского,77).
 Филиал Великолукский ГБУЗ ПО «Противотуберкулёзный диспансер» (улица Сибирцева,45).
 Великолукский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области»(улица Тимирязева,9).

Органы социальной защиты 
Местные действующие благотворительные и общественные организации: «Филиал Псковской областной организации Всероссийского общества слепых»; Великолукский филиал «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ); Региональное отделение «Всероссийское общество глухих» (ВОГ); ООО Великолукское городское отделение «Российский красный крест».

В 2010 году прошла претендующая на статус ежегодной, осенняя благотворительная выставка-ярмарка «Щедрость осени — щедрость сердца».

В городе существуют стационарные учреждения медико-социальной реабилитации:
 ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Великие Луки»;
 ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 9 VIII вида»;
 ГБОУ «Великолукская общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке»;
 ГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
 ГБУСО «Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
 «Психоневрологический интернат»;
 ГБУСО «Центр социального обслуживания г. Великие Луки».

Образование

Высшее образование 
 ФГОУ ВПО Великолукская государственная сельскохозяйственная академия (ВГСХА)
 Великолукская государственная академия физической культуры (ФГБОУ ВПО ВЛГАФК) (на базе которой действует НИИ проблем спорта и физической культуры).
 Филиал Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС)
 Филиал Псковского государственного университета

В 1945—1970 действовал Великолукский педагогический институт.

Среднее профессиональное образование 
 ГБПОУ Псковской обл. «Великолукский политехнический колледж»;
 Техникум железнодорожного транспорта имени К. С. Заслонова (ВЛТЖТ);
 Лесохозяйственный техникум;
 Строительный колледж;
 Медицинский колледж;
 Великолукский филиал Санкт-Петербургского Электротехнического колледжа (СПЭТК);
 ГОУ СПО «Великолукский механико-технологический колледж».

Среднее общее образование 
На территории города функционируют с 17 учреждений среднего общего образования (МБОУ), в том числе:

 11 средних школ (№ 1,2,3,5,6,7,9,12,13,16,17);
 1 гимназия имени С. В. Ковалевской (бывшая школа № 3);
 1 педагогический лицей (бывшая школа № 4);
 3 лицея (№ 10,11, Инженерно-экономический лицей)
 1 кадетская школа (бывшая школа № 8);
 1 центр образования (очно-заочная школа, для учащихся 7-8-9 классов очная форма обучения, для 10-11-12 классов — заочная) .

Дошкольное образование 
В городе имеется 20 детских дошкольных учреждений различного типа.

Дополнительное образование 
В городе работает 4 учреждения дополнительного образования:

 Центр детского (юношеского) технического творчества;
 Дом детского творчества имени А. Каборгин;
 Детско-юношеская спортивная школа № 1 Атлетика;
 Детско-юношеская школа Олимпия.

Общество

Культура и искусство 
Не муниципальные учреждения сферы культуры:

 Дом культуры железнодорожников

Сеть муниципальных учреждений сферы культуры и дополнительного образования представлена:

 Великолукский краеведческий музей.

 МУК «Центральная библиотека имени М. И. Семевского» (включает 6 публичных общедоступных отделений) и «Великолукская центральная районная библиотека имени И. А. Васильева».
 Два общегородских Дома культуры и отдыха (с гастрольно-концертной площадкой).
 Великолукский драматический театр (одними из основателей были С. М. Эйзенштейн, Д. А. Яркин).
 Кинотеатр «Родина».
 «Детская художественная школа имени А. А. Большакова».
 «Городская филармония»: камерный хор («Кант»); фольклорный ансамбль («Заряница»); музыкальный театр («Трубадур»).
 «Детская музыкальная школа имени М. П. Мусоргского»;
 «Детская музыкальная школа № 3».
 «Детская школа искусств».
 «Центр эстетического воспитания» (с мастерскими прикладного творчества).
 Центральная выставочная площадка «Художественный салон» и Выставочный зал «Мир искусств».
 Музей Великолукского железнодорожного техникума и Музей Героя Советского Союза К. С. Заслонова.
 Областной музей почтовой связи.
 Музей истории образования города Великие Луки.
Учащиеся школ становятся дипломантами международных и межрегиональных выставок, фестивалей, конкурсов (около 100 дипломантов различного уровня). В 2009 г. реализован библиотечный проект: «Великие Луки — областная столица детской и юношеской книги». В 2010 году в Великих Луках — проходил VII Международный книжный форум «Русский Запад».
Действует «Фонд содействия восстановлению исторических памятников»; Ассоциация «Союз возрождения Псковского края».

Физическая культура и спорт 
Для создания возможностей массового занятия спортом организовано в двух детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ № 1 «Атлетика» — отделения спортивной и художественной гимнастики и аэробики, лёгкой атлетики, шахмат. ДЮСШ «Олимпия» — велосипедный спорт, пулевая стрельба и стрельба из лука.).

Кроме указанных школ в городе функционируют:

 МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Экспресс» — отделения футбола, баскетбола, волейбола.
 МУ Спортивный комплекс «Строитель» виды спорта, как бокс, борьба и самбо.

В МОУ «Кадетская школа» делается ориентир на МЧС и РОСТО (ДОСААФ).

Имеется филиал академии ФК «Зенит» Санкт-Петербург.

Для обеспечения спортивных мероприятий используются: Спортивно-оздоровительный комплекс и стадион «Строитель» (около 1000 мест) (включающий бассейн, хоккейную коробку); Стадион «Локомотив» (около 1000 мест); стадион «Экспресс» (около 2500 мест), спорткомплекс «Айсберг» (включающий два бассейна и ледовую арену). 10 сентября 2014 года открылся спорткомплекс для лучников "Стрелец", в котором также работают спортивные секции по различным видам спорта, а также проводятся различные чемпионаты и соревнования. Местные футбольные клубы: «Велмаш», «Гранит-ВЗЭФ», «Экспресс», «Луки-Энергия» и другие.

Аэродром используется также как спортивный — здесь базируется Великолукский аэроклуб РОСТО.

В д. Переслегино (Великолукский р-он) ежегодно с мая по сентябрь включительно функционирует спортивный вейкбордический клуб «Вейк Луки Парк» — обучение и тренировки по кабельному вейкборду на местном водоеме, спортивная воркаут-площадка и тренажерный зал под открытым небом.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА

Молодёжная политика 

В рамках реализации как областных, так и местных городских программ, ежегодно проходят молодёжные районные акции и творческие фестивали: «Юные таланты 21 века»; «Праздник славянской письменности и культуры»; «Под флагом России достойно путь вершим»; «Мы против наркотиков»; Фестиваль «Студенческая весна»; Фотовыставка работ молодых фотолюбителей; Конкурс «Одиссея разума»; При школах действует «СТЭМ» (Союз творческой эрудированной молодёжи); Фестиваль авторской песни и поэзии «Многоголосье»; Городской вечер молодёжного туризма; Городской литературный конкурс «Многоточие…»; Фестиваль бальных танцев; Городской фестиваль уличной субкультуры «Альтернатива». В 2009 году состоялся первый международный конкурс юных исполнителей в городе Великие Луки, в котором участвовали около 100 представителей из России, Белоруссии. Особое место занимают патриотические акции: Военно-спортивные соревнования, посвящённые Дню освобождения города; «Звёздный поход» в деревню Чернушки к месту подвига А. Матросова; «Земляки на службе»; «Обелиск у дороги»; Международный ежегодный молодёжный сбор военно-спортивных организаций «Союз — Наследники Победы» в городе Великие Луки (2010).

Храмы и церкви 

В конце XIX века в Великих Луках было 16 православных храмов и два монастыря. Духовное училище в городе было открыто в 1853 году. В 1990-е гг. — был заново отреставрирован кафедральный Свято-Вознесенский собор бывшего Вознесенского женского монастыря (1768 г.); восстановлены часовни Св. Александра Невского (1884 г.) и Св. Екатерины. Сохранилась кладбищенская Казанская церковь (1821 г.), служения в которой не прекращались и в советскую эпоху.

Организованы общины прочих вероисповеданий, силами прихожан из числа приезжих, переселенцев из стран Балтии и имеющих родственные корни потомков немцев, белорусов, латышей, эстонцев и финнов-ингерманландцев. В 1996 г. был восстановлен католический приход и зарегистрирована община, а в 2004 году освящена часовня во имя Св. Антония Падуанского. 7 февраля 2000 г. был официально зарегистрирован лютеранский приход Св. Марка.

Местночтимые святые: Святой благоверный князь Владимир Псковский (Великолуцкий) — память 15 июля, 23 июня, в 1-е воскресенье после 29 июня — в Соборе Тверских святых; Преподобный Мартирий Зеленецкий, Великолуцкий чудотворец — память 1 марта, 11 ноября; Святитель Тихон, Патриарх Московский — память 26 сентября.

Средства массовой информации (районные) 
Радиостанции:
 «Дорожное радио» (87,6)
 «Наше Радио» (88,3)
 «Comedy Radio» (90,0)
 «Радио Дача» (90,5)
 «Радио Maximum» (ПЛАН 91,0)
 «Like FM» (91,5)
 «Юмор FM» (ПЛАН 93,5)
 «Радио Монте-Карло» (100,4)
 «Love Radio» (100,9)
 «Русское Радио» (101,6)
 «Маруся FM» (102,2)
 «Луки FM» (102,6)
 «Европа Плюс» (103,4)
 «Радио России» / «ГТРК Псков» (103,8)
 «Ретро FM» (104,5)
 «Радио Ваня» (105,2)
 «Радио ENERGY» (105,7)
 «Авторадио» (106,1)
 «Радио родных дорог» (106,8)
 «Новое радио» (107,9)

Телеканал:
 «Великолукская телерадиокомпания» в эфире телеканала 360°

Периодические городские издания:
 «Стерх-Великие Луки»
 «Великолукская правда-новости»
 АНО «Великолукская Правда»
 «Великолукское обозрение»
 «Наш путь»
 «Ведомости Псков-Великие Луки»

Туризм и рекреация 

 Городской парк культуры и отдыха с лодочной станцией.
 На границе с Великолукским районом расположен санаторий минеральных вод «Голубые озёра» (деревня Опухлики, Малый Иван (озеро)).
 ГУП «Областной центр детского, семейного отдыха и оздоровления».
 ГУЗ «Великолукский детский санаторий».
 Физкультурно-оздоровительный центр «Атлант».
 Клуб воздухоплавания «Аэролуки» (полёт на мотодельтаплане, аэростате, погружение с аквалангом).
 Частная обсерватория «Великие Луки» (под кодом «C00»).
 Организованные формы детско-юношеского отдыха, оздоровления и занятости (летние лагеря), Великолукский район: «Берёзка» (деревня Гололобы), «Чайка» (деревня Борки), «Космос» (деревня Урицкое, Урицкое озеро), «Звёздный» (деревня Опухлики, Малый Иван (озеро)).
 База отдыха «Лесное озеро» (деревня Урицкое).
 Конный клуб «Карина».
 ПРОО «Великолукский кинологический центр» (которому более 28 лет).
 Филиал Псковского регионального «Общества защиты животных».
 Великолукский Филиал Псковского и районного общества охотников и рыболовов.
 Спортивный вейкбордический клуб «Вейк Луки Парк» (д. Переслегино)

В Великих Луках проводятся:
 Ежегодный Международный чемпионат по воздухоплаванию
 Этап Чемпионата России по велосипедному спорту
 Ралли «Авто-Альянс Великие Луки»
 Соревнования по мотокроссу (трасса Булынино)
 Байкерский сезон
 Чемпионат России по стрельбе из лука
 Ежегодный фестиваль интеллектуальных игр среди школьников «Встречи на Ловати»
 Открытый Кубок Псковской области по кабельному вейкборду (проводится с 2021 г. в «Вейк Луки Парк» под эгидой Федерации воднолыжного спорта Псковской области, ежегодные соревнования)

Почётные граждане города и известные жители

Достопримечательности 

 Великолукская крепость времён Северной войны 1704—1708 годов (Л. Ф. Магницкий) 
 Бронзовый памятник-могила  Александра Матросова (Е. В. Вучетич) 
 Памятная стела «Город воинской славы»
 Памятник А. С. Пушкину (В. А. Алексеев)
 Бюст дважды героя Советского Союза маршала  К. К. Рокоссовского (З. И. Азгур, Г. А. Захаров) 
 Памятник академику  И. М. Виноградову (Ю. П. Поммэру, Н. А. Ковальчук) и Мемориальный дом-музей академика И. М. Виноградова 
 Литературно-художественный музей истории Великой Отечественной войны имени И. А. Васильева и Дом экологического просвещения (в составе Борковского музейного комплекса)
 Памятник и мемориальный музей-заповедник композитора М. П. Мусоргского (деревня Наумово) 
 Музей-усадьба Софьи Ковалевской (деревня Полибино) 
 Обелиск Советским воинам, погибшим при освобождении города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков 1942—1943 гг. (М. Порт) 
 Цветные фонтаны (А. К. Логинов)
 Славянское городище IX—X веков (в 4 км от города, деревня Полибино) 
 Памятник-танк в честь героических подвигов воинов-танкистов, принимавших участие в освобождении города 
 Воинское Братское кладбище советских воинов, погибших в боях с фашистами 
 Бюст Героя Советского Союза К. С. Заслонова

Памятники архитектуры 
Хотя история Великих Лук насчитывает свыше восьми веков, в нём отсутствуют здания средневековой архитектуры — в Смутное время и в годы Великой Отечественной войны, при обороне и во время освобождения, город был дважды фактически стёрт с лица земли и отстроен заново, помимо восстановленных, зданиями сталинского ампира. Большинство церквей было снесено по решению городского комитета КПСС. От дореволюционной застройки сохранились:

 Казанская церковь (1821 г.), переулок Водопроводный 
 Вознесенский собор (1752 г.), улица К. Либкнехта 
 Здание духовной семинарии (1913 г.), улица Ставского, 63/4 
 Купеческий особняк (Казаковский дом) (XIX в.), улица Ставского, 79 (больница) 
 Почтовая контора (1913 г.), улица Некрасова, 1
 Торговая палата (XIX в.), проспект Октябрьский, 35
 Дом купца Вязьменского (1914 г.), улица Некрасова, 4/2
 Аптекарский магазин (XIX в.), улица Некрасова, 8
 Дом врача (XIX в.), улица Долгая 
 Дом купца с лавкой (XIX в.), улица Ставского, 14 
 Реальное училище (1904—1906 гг.), улица Юбилейная, 4 
 2-е городское училище (1911 г.), улица Ботвина, 12
 Дом купца Демешко (XIX в.), улица Л. Чайкиной, 15/21
 Здания XIX в., улица Шмидта, 7,8
 Земская больница (1876 г.), улица Больничная, 10
 Здание «Круглого дома» (1778 г.), улица Некрасова, 9
 Здание спиртзавода Корвин-Круковских (1810—1887 гг.), улица Холмская, 3
 Здание мастерских Вознесенского монастыря (XIX в.), улица К. Либкнехта, 5 
 Здание приходского училища XIX в., набережная Краснофлотская
 Бывший спиртзавод Эльстинга на острове Дятлинка
 Здание XIX в., улица Энгельса, 13
 Здание XIX в., улица Энгельса, 15
 Здание XIX в., улица 3-й Ударной Армии, 75

Фильмы и книги о Великих Луках 

 
 
 
 
 
 «Солнце на стене», 2 серии, СССР, 1970. Режиссёры: К. Худяков, Т. Татаришвили
 «Иван Великий», СССР, Мосфильм, 1987, 99 мин. Режиссёр: Гавриил Егиазаров
 
 
 
 Письма из провинции. Великие Луки (телеканал «Культура», эфир 15.09.05 г.); Российский курьер. Фильм 28. Великие Луки (телеканал «Культура», эфир 14.06.06 г.)
 «Великие Луки — малый Сталинград». Док. фильм. Режиссёр: Т. Г. Киселёва. Россия, М.: «Мгновение», Минкультуры РФ, 2012. 26 мин.

Город в названиях 
 19 марта 2015 года на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге заложили дизель-электрическую подводную лодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада».
В период Второй мировой войны существовал танк канадских ВС марки «Шерман», носивший имя собственное «Velikie Luki».

Города-побратимы 
  Сейняйоки, Финляндия
  Маарду, Эстония
  Полоцк, Белоруссия
  Джалал-Абад, Киргизия

См. также

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 Генеральный план МО «Город Великие Луки» (решение Великолукской городской Думы от 20.04.2010 № 25). — Великие Луки: «Визир», 2010.
 Положение о территориальном планировании МО «Город Великие Луки» (решение Великолукской городской Думы от 27.09.2012 № 137).
 К. Галицкий. Штурм Великих Лук // «Военно-исторический журнал», № 1, 1972, с. 45—58.
 Храмы и монастыри Великолукского уезда Псковской Епархии / Сост.: Н. В. Коломыцева, ин. Фотиния (Парфёнова). — Псков, 2011. — (Псковский паломник. Выпуск 4).

Ссылки 

 Официальный сайт города Великие Луки
 Карты Великих Лук
 
 Управление образования администрации города Великие Луки
 Комитет культуры администрации города Великие Луки
 

 
Великолукский район
Города, основанные в XII веке
Города Древней Руси
Города, награждённые орденом Отечественной войны
Районные центры Псковской области
Серебряное кольцо России
Города из Списка русских городов дальних и ближних